Knappendorf bezeichnet mehrere Orte

 Knappendorf (Gemeinde Neuberg), Rotte in der Gemeinde Neuberg an der Mürz, Steiermark, Österreich
 Knapovec (Knappendorf), Ortsteil von Ústí nad Orlicí, Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Knape (Škofja Loka) (Knappendorf in der Oberkrain), Ortsteil von Škofja Loka, Gorenjska, Slowenien